Filippo Bonanni (1638-1725), prêtre jésuite italien, homme de science, collectionneur et directeur du musée Kircher du Collège romain
 Floriane Bonanni, (1974-), violoniste française
 Laudomia Bonanni (1907-2002), écrivaine italienne
 Pietro Bonanni (1792-1821), peintre italien actif aux États-Unis